Barão de Mauá - o barão/conde Irineu Evangelista de Sousadiogo, notório industrial na história do Brasil Imperial, que também possuía o título de visconde

Epônimos 
 Estrada de Ferro Barão de Mauá
 Ponte Internacional Barão de Mauá

Ver também 
 Visconde de Mauá

Desambiguação